Die Liste der Gemeinden in Alagoas verzeichnet die 102 Gemeinden, die municípios, des brasilianischen Bundesstaates Alagoas. Angegeben sind die Ergebnisse der letzten offiziellen Volkszählungen aus den Jahren 2000 und 2010 sowie die Schätzungen zum 1. Juli 2021, wie sie vom Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) bekannt gegeben wurden. Nach der Schätzung richtet sich auch die Rangfolge in Spalte 1. Die Spalten enthalten zudem die Koordinaten, den Gemeindecode des brasilianischen Statistikinstituts, den Link zu Wikidata und unaufgerundete Flächenangaben. Die Schätzungen des IBGE werden jährlich vorgelegt. Die Flächenangaben haben den Stand 2021.

Die neuesten Schätzungen wurden zum 1. Juli 2021 vorgelegt. Die nächste Volkszählung war im 10-Jahresrhythmus für 2020 vorgesehen, aber wegen der COVID-19-Pandemie in Brasilien verschoben worden und findet voraussichtlich 2022 statt.

Alagoas gehört mit acht weiteren Bundesstaaten zur strukturarmen Região Nordeste; der im Verhältnis zu anderen Bundesstaaten Brasiliens übermäßig zu vermerkende Abwärtstrend zwischen 2000 und 2010, gekennzeichnet durch den abwärtsführenden Pfeil , indiziert Abwanderungen in den reicheren Süden oder in attraktivere Landesteile.

Gemeinden

Quellen 

!
Alagoas
!